Švejk může být:

 Josef Švejk – ústřední postava románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška
 Josef Švejk (politik) – český politik agrární strany, poslanec Říšské rady
 Švejk (planetka) – planetka
 Švejk (muzikál) – český muzikál Václava Postráneckého z roku 2008
 Švejk (opera) – americká opera

Externí odkazy